Кропивницкая агломерация — городская агломерация, сформировавшаяся вокруг административного центра региона — города Кропивницкий. Расположена на Приднепровской возвышенности в долине реки Ингул (приток реки Южный Буг).

В агломерацию входят сам г. Кропивницкий, пригородные поселения, а также крупная железнодорожная станция г. Знаменка.

Литература 
 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.

Городские агломерации Украины
Кропивницкий